Capponi peut faire référence à :
 la famille Capponi, famille illustre de Florence, dont descendent :
 Gino Capponi (1792-1876), homme politique, un écrivain et un historien italien ;
 Laurent Capponi (1512-1573), personnalité de la ville de Lyon ;
 Alessandro Gregorio Capponi (1683-1746), archéologue italien ;
 Carla Capponi (1918-2000), résistante et femme politique italienne ;
 Horace Capponi (mort en 1622), évêque de Carpentras ;
 Luigi Capponi (1582-1659), cardinal italien ;
 Pier Paolo Capponi (1938-2018), acteur et scénariste italien ;
 Piero Capponi (1447-1496), homme d'État et condottiere italien ;

Monuments 
 , nom de plusieurs villas italiennes ayant appartenu à la famille Capponi ;
 Palazzo Capponi-Vettori, près du pont Santa Trinita.

Marine
 Le Pier Capponi est un sous-marin de la classe Mameli, en service dans la Regia Marina à la fin des années 1920 et ayant servi pendant la Seconde Guerre mondiale.
Homonymie de monument
Patronyme italien